Cabanellas puede referirse a:
Miguel Cabanellas Ferrer, militar español que participó en el pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936 que llevó a la Guerra Civil española;
Guillermo Cabanellas de Torres, historiador, abogado, editor y escritor, hijo de Miguel Cabanellas Ferrer, que desarrolló su actividad en España, Paraguay y Argentina y fuera reconocido como destacado laboralista de Iberoamérica;
Nombres similares:
Cabanellas, un municipio de la provincia de Gerona, España;